

Cinema
 Léon – film del 1994 diretto da Luc Besson

Geografia
 Filippine
 Leon – municipalità della Provincia di Iloilo
 Francia
 Léon – comune delle Landes
 Léon – provincia storica della Bretagna
 Messico
 León (León de los Aldama) – città del Guanajuato
 Nicaragua
 León (Santiago de los Caballeros de León) – capoluogo del Dipartimento di León
 Spagna
 León – capoluogo della provincia di León, Castiglia e León
 Stati Uniti d'America
 Leon – città della Contea di Butler, Kansas
 Leon – città della Contea di Decatur, Iowa
 Leon – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Leon – città della Contea di Love, Oklahoma
 Leon – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale
 Leon – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Leon – città della Contea di Waushara, Wisconsin

Informatica
 LEON – progetto di microprocessore

Onomastica
 Leon, Léon, León – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Leone

Personaggi immaginari
 Leon – personaggio della serie di videogiochi Battle Arena Toshinden
 Leon – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Leon – pseudonimo di Squall Leonhart, personaggio di Kingdom Hearts
 Leon – personaggio della serie animata Squirrel Boy
 Leon – personaggio di Brawl Stars

Persone

Leon
 Adriana Leon (1992) – calciatrice canadese
 Clyde Leon (1983-2021) – calciatore trinidadiano
 Donna Leon (1942) – scrittrice statunitense
 Janet Leon (1990) – cantante svedese
 Victor Léon (1858-1940) – librettista e scrittore austriaco

Léon
 Abraham Léon (1918-1944) – attivista e teorico trotskista belga di origine ebraica
 Théo Léon (1992) – cestista francese

León
 Federico León (1984) – calciatore argentino
 Fernando León de Aranoa (1968) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Freddy León (1970) – ex calciatore colombiano
 Gala León García (1973) – ex tennista spagnola
 Glenda León (1976) – artista cubana
 Greg Leon (1958) – chitarrista statunitense
 Johnny León (1969) – ex calciatore ecuadoriano
 Julio César de León, conosciuto semplicemente come León (1979) – calciatore honduregno
 Loles León (1950) – attrice spagnola
 Luis León (1993) – calciatore ecuadoriano
 Luis León Sánchez (1983) – ciclista su strada spagnolo
 Manuel León (1987) – calciatore guatemalteco
 María Elena León (1967) – ex cestista cubana
 María Teresa León (1903-1988) – scrittrice spagnola
 Paco León (1974) – attore, regista e sceneggiatore spagnolo
 Pedro León (1878-1931) – attore statunitense
 Pedro León (1986) – calciatore spagnolo
 Pilín León (1963) – modella venezuelana
 Sandy León (1989) — giocatore di baseball venezuelano
 Sergio León (1989) – calciatore spagnolo
 Valeria León (1995) – pallavolista portoricana
 Wilfredo León (1993) – pallavolista cubano naturalizzato polacco

Altro
 Regno di León – antico regno spagnolo
 SEAT León – automobile della SEAT

Pagine correlate
De Leon (disambigua)
DeLeon
Fernando León